Ла Хоја Ескондида има више значења:

 Ла Хоја Ескондида, Ла Хоја де лос Мекос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Хоја Ескондида (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику